5 км — колійний пост Одеської дирекції Одеської залізниці 
 5 км — залізничний роз'їзд Донецької дирекції Донецької залізниці
 5 км — пасажирський зупинний пункт Луганської дирекції Донецької залізниці
 5 км — пасажирський зупинний пункт Львівської дирекції Львівської залізниці
 5 км — роз'їзд Знам'янського залізничного вузла Долинського напрямку Знам'янської дирекції Одеської залізниці
 5 км — роз'їзд Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці
 5 км — залізничний пасажирський зупинний пункт Кримської дирекції Придніпровської залізниці
 5 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Куп'янської дирекції Південної залізниці
 5 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці